Conta matemática
 Contas contábeis - um conceito da contabilidade
 Conta corrente - um controle econômico
 Conta bancária - um produto bancário
 Rio das Contas - nome de um rio brasileiro